Peder Oxe er navnet på flere personer:

 Peder Oxe til Asserbo (død 1441) – dansk rigsråd
 Peder Oxe til Nielstrup (1520-1575) – dansk rigsråd